Соревнования по академической гребле на Летних Паралимпийских играх 2020 в Токио проводились с 27 по 29 августа 2021 года на гребном канале Си Форест в Токийском заливе. Разыгрывались 4 комплекта медалей.

Медали

Общий зачёт

Медалисты 

Академическая гребля на летних Паралимпийских играх